Ма́лышева — женская форма русской фамилии , также может означать:

 Фамилия 
 Малышева, Анна Витальевна (род. 1973) — русский писатель.
 Малышева, Вера Сергеевна (1886—1964) — русский и французский минералог и почвовед, профессор.
 Малышева, Галина Андреевна (1941—2015) — советская и российская актриса.
 Малышева, Екатерина Александровна (род. 1987) — российская конькобежка.
 Малышева, Екатерина Игоревна (30 июля 1986) — наследная принцесса Ганноверская.
 
 Малышева, Ирина Валентиновна (род. 1961) — советская актриса.
 Малышева, Клавдия Филипповна (1936—2021) — советская работница сельского хозяйства, птицевод.
 Малышева, Клара Николаевна (род. 1935) — советская белорусская балерина.
 
 Малышева, Нина Александровна (1914—1983) — советский скульптор-керамист. 
 Малышева, Ольга Владимировна (1920—2004) — советский и российский скульптор-керамист. Двойная фамилия 
 Малышева-Пельк, Алёна (род. 1984) — украинская волейболистка.

 Топоним 
 Малышева — село в Каргапольском районе Курганской области России.
 Малышева — посёлок городского типа в городском округе Малышевский Свердловской области России.
 Малышева — до 2013 года название села Малышево в Альменевском районе Курганской области.

 См. также 
 
 
 Малышева Гора